Jméno a příjmení Stanislav Vávra má více nositelů:

 Stanislav Vávra (* 1933) – český spisovatel
 Stanislav Vávra (1993) (* 1993) – český fotbalový útočník
 Stanislav Vávra (publicista) (* 1938) – český publicista (obecná matematika, pedagogika a školství)